Scissurella coronata är en snäckart som beskrevs av Watson 1866. Scissurella coronata ingår i släktet Scissurella och familjen Scissurellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
coronata